Кастусь Акула (), настоящее имя Александр Игнатьевич Качан (; 16 ноября 1925 — 29 января 2008) — белорусский писатель и поэт, живший в Канаде.

Биография 
Один из восьми детей в семье. Родители — Игнатий и Полина, владели участком земли площадью в 12 гектаров. Мать скончалась в конце августа 1939 года, отец по обвинению в антисоветской деятельности был арестован и расстрелян в 1951 году в тюрьме под Борисовом. Во время немецкой оккупации Александр учился в Виленской белорусской гимназии, после одной из поездок домой был арестован в Минске и отсидел три месяца в тюрьме и один месяц в концлагере. Окончил учительские курсы в Глубоком. Первые произведения публиковал в «Белорусской газете» и «Голасе вёскі» как под своим реальным именем, так и под псевдонимом «Михась Козыр».

В июне 1944 года Александр поступил в Минскую школу командиров Белорусской краевой обороны, с которой отступил на Запад. Он попал с немецкими войсками во Францию, однако оттуда сбежал на сторону французских партизан. Продолжил службу во 2-м Польском корпусе Владислава Андерса как гражданин Польши, в его составе воевал в Италии. Награждён британской Воинской медалью и итальянской золотой медалью «За воинскую доблесть». После войны продолжил службу в британской армии, окончив в 1946 году британскую офицерскую школу и вернувшись в звании капрала в Италию.

В 1946—1947 годах Александр (уже известный как Кастусь Акула) жил в Великобритании, основав Общество белорусов в Великобритании. В июне 1947 года он переехал в Канаду, проживал в городе Ашава, основал там Общество белорусов в Канаде и стал первым его председателем. Позже переехал в Торонто, где занимался литературной и общественной деятельностью. Поддерживал Раду Белорусской народной республики, преподавал в белорусских воскресных школах, участвовал в организации Белорусской кассы самопомощи и курорта «Слуцак» в Канаде. Публиковался в газетах «Бацькаўшчына» и других белорусских изданиях, был редактором газеты «Беларускі эмігрант» (1948—1954) и журнала «Зважай» (1974—1997).

В БССР публикация его работ была запрещена: многие белорусские советские писатели писали открытые письма против Кастуся Акулы, называя его «агентом ЦРУ», «платным освободителем Белоруссии» и «безумным антисоветчиком». Во время выставки Expo-67 в Монреале Кастусь организовал акцию протеста против СССР, начав выкрикивать антисоветские лозунги и разбрасывать вверх брошюры. Это заметил помощник А. Н. Косыгина, и полиция вскоре его задержала. В 1992 году посетил свою историческую родину, однако после 1995 года его книги снова прекратились издаваться.

Скончался 29 января 2008 года в Торонто.

Библиография 
 On the 25th Anniversary of the Founding of Byelorussian Canadian Allience. — Toronto, 1973. — 8 p.
 Tomorrow is Yesterday: A Novel. — Toronto: «Pahonia» Publishers, 1968. — 225 p.
 Гараватка: Раман. Кн. I. Дзярлівая птушка = The Bird of Prey: Byelorussian novel. — Таронта, 1965. — 180 с.
 Гараватка: Раман. Кн. II. Закрываўленае сонца = The Red Sun. — Таронта: выдавецтва «Пагоня», 1974. — 285 с.
 Гараватка: Раман. Кн. III. Беларусы, вас чакае зямля = Byelorussians, the soil is yours. — Таронта: выдавецтва «Пагоня», 1981. — 286 с.
 За волю: Раман. — Таронта: «Пагоня», 1991. — 172 с.
 Заўтра ёсьць учора: раман / Кастусь Акула; пер. з англ., прадм. Ірыны Варабей. — Мінск: Медисонт, 2008. — 197 с. — (Бібліятэка Бацькаўшчыны; Кн. 15). — ISBN 978-985-6530-91-6.
 Змагарныя дарогі=Combat Trails: Аповесьць. — Торонто—Мюнхэн: выданьне аўтара, 1962. — 583 с.
 У справе выданьня першае кнігі «Гараватка»—«Драпежная птушка». — [Таронта], 1965. — 1 с.
 Усякая ўсячына: Проза, паэзія, п'еса. — Таронта: выданьне «Пагоні», 1984. — 136 с.

Примечания

Ссылки 
 Памёр Кастусь Акула  

Члены Белорусской краевой обороны
Участники Второй мировой войны (Польша)
Военные Великобритании
Белорусские писатели
Белорусские поэты
Писатели Канады
Поэты Канады